Killian ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Killian (Louisiana), im Livingston Parish
 Killian (South Carolina), im Richland County

Killian ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Killian (* 1975), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Al Killian (1916–1950), US-amerikanischer Trompeter
 Andrew Killian (1872–1939), irisch-australischer Bischof
 Emily Killian (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 George E. Killian (1924–2017), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Gustav Killian (1860–1921), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hans Killian (1892–1982), deutscher Chirurg, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Herbert Killian (1926–2017), österreichischer Forsthistoriker und Opfer des Stalinismus
 Hermann Killian (* 1965), österreichischer Basketballspieler
 James R. Killian (1904–1988), US-amerikanischer Wissenschaftsorganisator
 Joe Killian (1927–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Karl Killian (1903–1991), österreichischer Geodät und Erfinder
 Kevin Killian (1952–2019), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lawrence Killian (* 1942), US-amerikanischer Perkussionist
 Robert Killian, US-amerikanischer Biathlet
 Robert K. Killian (1919–2005), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Kilian
 Pallister-Killian-Syndrom